Hôtel de Bourgogne steht für:
 Hôtel de Bourgogne (Paris), frühere Residenz der Herzöge von Burgund in Paris
 Hôtel de Bourgogne (Luxemburg), Amtssitz des luxemburgischen Premierministers